Moirke ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhard von Moirke, der Ältere († 1386), Schöffe und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Reinhard von Moirke, der Jüngere († 1412), Schöffe und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen